Епворт има више значења:
 Епворт (Џорџија)
 Епворт (Ајова)